Thomas Rhodin, né le  à Karlstad, est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évoluait au poste de défenseur.

Carrière 
Thomas Rhodin commence sa carrière professionnelle en Suède lors de la saison 1989-1990 avec le club de Färjestad, mais doit attendre plusieurs saisons avant de trouver une place de titulaire indiscutable dans la défense de son club formateur.

En 1997, il tente une première expérience à l'étranger, et rejoint les Eisbären Berlin en DEL. Il reste trois saisons dans la capitale allemande, puis revient en Elitserien et à Färjestad.

Il quitte encore une fois sa ville natale pour venir en Suisse et à Fribourg-Gottéron avec qui il évolue deux saisons.

Il reçoit alors une offre des Stars de Dallas en LNH, mais il la décline et rentre à nouveau en Suède, et à nouveau à Färjestad. En 2009, il quitte Karlstad pour une ultime saison à Leksands.

Il a été nommé capitaine adjoint de Färjestad pendant sept saisons.

Carrière internationale 
Il a représenté son pays durant trois championnats du monde en 2002, 2003 et 2005.

Palmarès 
Elitserien
Vainqueur en 1997, 2002, 2006 et 2009
Finaliste en 1990, 1991, 2001 et 2003
Membre de l'équipe-type en 2002 et en 2003
DEL
Finaliste en 1998
Championnat du monde
 Médaillé d'argent en 2003 et médaillé de bronze en 2002
Membre de l'équipe-type en 2002

Statistiques en club  

|1989-1990 || Färjestads BK || Elitserien
| 6 || 0 || 2 || 2 || 4 || - || - || - || - || -
|- 
|1990-1991 || Färjestads BK || Elitserien
| 36 || 1 || 12 || 13 || 16 || 8 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|rowspan="2"|1991-1992 || Färjestads BK || Elitserien
| 25 || 0 || 1 || 1 || 10 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|Grums IK || Allsvenskan
| 12 || 2 || 5 || 7 || 8 || - || - || - || - || - 
|-
|1992-1993 || Färjestads BK || Elitserien
| 40 || 5 || 3 || 8 || 40 || 3 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
|1995-1996 || Färjestads BK || Elitserien
| 40 || 3 || 7 || 10 || 42 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|1996-1997 || Färjestads BK || Elitserien
| 50 || 9 || 16 || 25 || 36 || 14 || 4 || 9 || 13 || 14
|-
|1996-1997 || Färjestads BK || EHL
| 6 || 2 || 0 || 2 || 6 || - || - || - || - || - 
|-
|1997-1998 || Eisbären Berlin || DEL
| 40 || 5 || 19 || 24 || 22 || 10 || 1 || 4 || 5 || 2
|-
|1998-1999 || Eisbären Berlin || DEL
| 49 || 5 || 22 || 27 || 36 || 8 || 1 || 7 || 8 || 8
|-
|1999-2000 || Eisbären Berlin || DEL
| 56 || 5 || 22 || 27 || 32 || 12 || 1 || 7 || 8 ||| 4
|-
|2000-2001 || Färjestads BK || Elitserien
| 50 || 7 || 24 || 31 || 77 || 16 || 1 || 8 || 9 || 20
|-
|2001-2002 || Färjestads BK || Elitserien
| 50 || 11 || 21 || 32 || 61 || 9 || 0 || 5 || 5 || 10
|-
|2002-2003 || Färjestads BK || Elitserien
| 50 || 14 || 18 || 32 || 62 || 13 || 2 || 6 || 8 || 8
|-
|2003-2004 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 48 || 16 || 19 || 35 || 44 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
|rowspan="2"|2004-2005 || Fribourg-Gottéron || LNA
| 42 || 6 || 24 || 30 || 48 || 10 || 5 || 11 || 16 || 8
|-
|Genève-Servette || LNA
| 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
|2005-2006 || Färjestads BK || Elitserien
| 43 || 5 || 16 || 21 || 38 || 18 || 5 || 9 || 14 || 2
|-
|2006-2007 || Färjestads BK || Elitserien
| 55 || 9 || 36 || 45 || 50 || 9 || 3 || 5 || 8 || 8
|-
|2007|| Färjestads BK || ECC
| 2 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
|2007-2008 || Färjestads BK || Elitserien
| 55 || 9 || 14 || 23 || 60 || 12 || 2 || 7 || 9 || 24
|-
|2008-2009 || Färjestads BK || Elitserien
| 38 || 7 || 9 || 16 || 18 || 6 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2009-2010 || Leksands IF || Allsvenskan
| 42 || 7 || 26 || 33 ||| 40 || 10 || 0 || 6 || 6 || 14

Statistiques internationales 

|1991  || align="left"| Championnat du monde junior 
| 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || +3 || align="left"|
|-
|2002 || align="left"|Championnat du monde
| 9 || 4 || 1 || 5 || 10 || +10 || align="left"| Médaille de bronze
|-
|2003 || align="left"|Championnat du monde
| 9 || 1 || 1 || 2 || 10 || +6 || align="left"| Médaille d'argent
|-
|2005 || align="left"|Championnat du monde
| 8 || 1 || 2 || 3 || 4 || -3 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en avril 1971
Naissance à Karlstad
Joueur international suédois de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Leksands IF
Défenseur de hockey sur glace